Лі Ранальдо (; нар. 1956)  — американський музикант і композитор, фронтмен гурту Sonic Youth i Text of Light.

Твори 
 jrnls80s ISBN 1-887-128-31-X (198 sidor)
 Lengths & Breaths ISBN 0-934953-79-1 (110 sidor, Waterrow Press)
 Road Movies ISBN 1-932360-73-5 (165 sidor, Softskull Press)
 Bookstore ISBN 1-885175-06-X (99 sidor)
 Moroccan Journal (28 sidor, Ring Taraigh)

Дискографія 
 From Here to Infinity (1987)
 A Perfect Day EP (1992)
 Scriptures of the Golden Eternity (1993)
 Broken Circle / Spiral Hill EP (1994)
 East Jesus (1995)
 Clouds (1997)
 Dirty Windows (1999)
 Amarillo Ramp (For Robert Smithson) (2000)
 Outside My Window The City Is Never Silent — A Bestiary (2002)
 Text Of Light (2004)
 Maelstrom From Drift (2008)
 Countless Centuries Fled Into The Distance Like So Many Storms EP (2008)

Див. також 
 Ciccone Youth

Примітки

Посилання 

 Біографія  Allmusic
  

Випускники Бінгемтонського університету
Музиканти США
Гітаристи, які ввійшли у список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone